

Letteratura
Destry Rides Again – romanzo del 1930 di Max Brand

Cinema
Il re del Far West (Destry Rides Again) – film statunitense del 1932 diretto da Benjamin Stoloff
Partita d'azzardo (Destry Rides Again) – film statunitense del 1939 diretto da George Marshall

Teatro
Destry Rides Again – musical rappresentato a Broadway dal 1959 al 1960 con Andy Griffith e Dolores Gray